Александр Кузьмичёв:
 Кузьмичёв, Александр Владимирович (род. 1971) — советский и российский футболист, тренер.
 Кузьмичёв, Александр Станиславович (род. 1966) — российский государственный деятель. Глава администрации города Иваново.